The Avengers (engl. ‚Die Rächer‘) steht für:

 The Avengers, englischer Originaltitel von Das Schwert der Rache
 The Avengers, englischer Originaltitel der Fernsehserie Mit Schirm, Charme und Melone
The Avengers, englischer Originaltitel des Remakes Mit Schirm, Charme und Melone (Film)
 The Avengers, englischer Originaltitel des Superheldenteams Die Rächer von Marvel Comics
 diverse Verfilmungen innerhalb des The-Avengers-Superheldenuniversums:
 The Avengers – United They Stand, Fernsehserie (1999–2000)
 Die Avengers – Die mächtigsten Helden der Welt, Fernsehserie (2010–2012)
 Marvel’s The Avengers, Spielfilm (2012)
 Avengers – Gemeinsam unbesiegbar!, Fernsehserie (seit 2013)
 Avengers: Age of Ultron, Spielfilm (2015)
 The First Avenger: Civil War, Spielfilm (2016)
 Avengers: Infinity War, Spielfilm (2018)
 Avengers: Endgame, Spielfilm (2019)

Avengers steht für:

 Avengers (Band), US-amerikanische Band
 Avengers XXX – A Porn Parody, Pornoparodie (2012)

Siehe auch:

 The Avenger
 Avenger